Holzmarkt steht für
 Markt für das Handelsgut Holz, siehe Holzwirtschaft #Holzhandel
 eingefriedeter Platz zur Lagerung von Holz, siehe Holzhof (Holzlager)

 Holzmarkt (Danzig), Platz in Danzig
 Holzmarkt (Hannover), historischer Platz in Hannover
 Holzmarkt (Ludwigsburg), Platz in Ludwigsburg

folgende Projekte:
 Holzmarkt (Berlin), alternatives Stadtentwicklungsprojekt in der Holzmarktstraße 25 in Berlin

Siehe auch:
 Holzmarktbrunnen
 Holzmarktstraße